ženski oblik imena Albert
 Albertina (Brazil), grad u Brazilu
 Albertina (biološka stanica), biološka stanica koju je za vrijeme Drugog svjetskog rata u Baranji osnovao princ Albrecht i naslov njenog časopisa (prvi i jedini broj objavljen je 1944. godine)
 Albertina (Beč), grafička zbirka u Beču, Austrija
 Sveučilište Königsberg (drugo ime: Albertina) nekadašnje sveučilište u Istočnoj Pruskoj (1544. – 1945.).
 Albertina je drugo ime za Royal Library of Belgium (skraćeno: KBR)